Анка Григораш (,  1957) — румунська гімнастка, призер літніх Олімпійських ігор 1976
 Григораш Валерій Григорович (1965) — український дипломат.
 Григораш Володимир Васильович — підполковник Армії УНР, 3-я Залізна дивізія.
 Григораш Гліб Миколайович (1966—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Григораш Дмитро Петрович (1957) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Григораш Олександр Олександрович — український актор, режисер, заслужений артист УРСР.
 Григораш Олексій Григорович — Заслужений машинобудівник України, полковник.

Прізвища